Енгельгольм (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Енгельгольм — місто у Швеції, у лені Сконе.
 Енгельгольм ФФ — футбольний клуб із однойменного міста в Швеції.